Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2023 de l'Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
L'Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre, peut égaler en remportant le tournoi le record de l'ère Open de Serena Williams de 23 titres du Grand Chelem en simple.

Nonuple champion du tournoi, le Serbe Novak Djokovic, de retour à Melbourne après son expulsion de l'Australie un an plus tôt en raison d'un schéma vaccinal non conforme, est en lice pour tenter d'égaler le record absolu de Nadal de 22 titres du Grand Chelem en simple masculin. Il peut également être le premier homme à remporter dix titres de l'Open d'Australie et le deuxième homme à avoir dix titres dans un seul tournoi majeur, après Rafael Nadal à Roland-Garros.

Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stéfanos Tsitsipás et Novak Djokovic sont en course pour monter à la place de  mondial de l'ATP à l'issue du tournoi. Pour atteindre cette place, Ruud doit remporter le tournoi ou atteindre la finale sans s'y faire battre par Tsitsipás ou Djokovic, tandis que Tsitsipás et Djokovic doivent remporter le tournoi.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol et numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, en raison d'une blessure à la jambe droite, du Français Gaël Monfils et du Polonais Kamil Majchrzak.

Ils sont respectivement remplacés par Zhang Zhizhen, Denis Kudla, Michael Mmoh, Juan Pablo Varillas, Pavel Kotov, Nuno Borges et Vasek Pospisil.

Pendant le tournoi 
En battant au premier tour en 5 sets Matteo Berrettini ( mondial) après avoir sauvé une balle de match, Andy Murray écarte pour la première fois en 2050 jours (5 ans et demi) un membre du top 20 mondial en Majeur. À cette occasion, il remporte le  match de sa carrière à l'Open d'Australie. Au tour suivant, il bat Thanasi Kokkinakis à nouveau en cinq sets après avoir perdu les deux premiers, en , pour le plus long match de sa carrière.

En éliminant pour son entrée en lice Thiago Monteiro, Constant Lestienne devient à 30 ans et 7 mois le joueur français le plus âgé à remporter son premier match en Grand Chelem, détrônant Stéphane Robert (alors âgé de 29 ans et 8 mois).

Diminué au cours de la partie à la hanche, l'Espagnol Rafael Nadal, tête de série 1 et tenant du titre, s'incline au deuxième tour en 3 sets contre Mackenzie McDonald. La tête de série 2 Casper Ruud est lui aussi éliminé au deuxième tour par l'Américain Jenson Brooksby. C'est la première fois depuis 21 ans et l'Open d'Australie 2002 que les deux premières têtes de série sont battues avant le  d'un tournoi du Grand Chelem.

Alors qu'ils n'avaient jamais remporté de match dans un tournoi du Grand Chelem, les jeunes Jiří Lehečka (21 ans) et Ben Shelton (20 ans) atteignent les quarts de finale. Les Américains Sebastian Korda et Tommy Paul atteignent également pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

C'est la première fois depuis l'Open d'Australie 2000 qu'autant d'Américains (3) se qualifient pour les quarts de finale du tournoi : Ben Shelton, Sebastian Korda et Tommy Paul. Ce dernier devient le premier Américain à atteindre le dernier carré du Majeur australien depuis 14 ans et l'Open d'Australie 2009 (le dernier étant Andy Roddick).

En se qualifiant pour la dixième fois de sa carrière en demi-finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic devient le premier joueur de l'ère Open à s'être hissé au moins dix fois dans le dernier carré de chaque levée du Grand Chelem.

Lauréat 
Novak Djokovic remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il remporte son  titre ATP et son  tournoi du Grand Chelem, égalant le record de Rafael Nadal. À l'issue du tournoi, il remonte à la première place du classemenrt ATP.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points ATP sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2023
Tennis en Australie en 2023
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2023